A 2010-es Párizs–Nizza-kerékpárverseny a 64. volt 1933 óta. 2010. március 7-én kezdődött a francia Montfort-l’Amaury-ban és március 14-én ért véget Nizzában. A verseny része a 2010-es UCI-világranglistának. 7 szakaszból és egy prológból állt. Az egyéni összetettet Alberto Contador nyerte meg. A második Alejandro Valverde lett, azonban május 30-án az UCI (Nemzetközi Kerékpársport Szövetség) és a WADA (Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség) beadványát elfogadta a CAS (Lousanne-i sportdöntőbíróság), így Valverdét két évre eltiltották 2010. január 1-jei hatállyal, ezért az ez után elért eredményeit törölték.

Indulók
A 18 ProTour csapatból 16 vett részt a versenyen. Szabadkártyát kapott még a Bbox Bouygues Telecom, a Cervélo TestTeam, Cofidis, a Saur-Sojasun, a Skil-Shimano és a Vacansoleil.

Szakaszok 
2010-ben a verseny 8 szakaszból állt.

Összefoglaló

Prológ

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

7. szakasz

Végeredmény
A második helytől lefelé mindenki egy hellyel előrébb került Alejandro Valverde eltiltása miatt.

Összegzés

Fordítás

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap

Parizsnizza
Párizs–Nizza